Miss Azerbaiyán es un concurso nacional en Azerbaiyán, con sede en Bakú desde 1996. Desde 2010 tiene la licencia para mandar una delegada a Miss Universo.

Historia 
"Miss Azerbaiyán" se lleva a cabo en el país desde 1996. La participación en un concurso de belleza de "Miss Azerbaiyán" es una gran oportunidad para que cualquier chica hermosa tenga los beneficios para representar a la belleza zerí. Con base en esta experiencia, muchos de los ganadores y finalistas de "Miss Azerbaiyán" participaron en competiciones internacionales y actuó en varias pasarelas de prestigio, se convirtieron en anunciadores de televisión y modelos de publicidad de muchas empresas y compañías conocidas, abrió un modelado y foto-agencias, establecido en revistas femeninas, sitios web, etc. Esa es la razón por la cual estos proyectos como el Concurso Nacional de Belleza "Miss Azerbaiyán" es muy demandado en el país, - que enseña a la sociedad a valorar no sólo el talento, sino también la belleza de una mujer.

Cada año, antes del comienzo del próximo concurso,se estableció un Comité Organizador que participan representantes de la comunidad y personas de los medios bien conocidos que proporcionan voluntariamente apoyo organizativo para el concurso. El comité organizador también está trabajando con diversos medios de comunicación, los fotógrafos y estudios de fotografía, camarógrafos, diseñadores, profesionales independientes, y los patrocinadores que prestan sus servicios a la competencia en términos de beneficio mutuo. 16 damas se seleccionan después de la fundición y la fase de clasificación para la selección final. Durante la ronda final se invita a un jurado independiente compuesto por representantes de la cultura y de las artes, del espectáculo y los medios de comunicación y patrocinadores que evalúan el desempeño de las finalistas por el sistema de 10 puntos. De acuerdo con el cálculo del punto de los resultados de las principales y patrocinar candidaturas se distribuyen y se obtiene a la ganadora. 

Desde 2013, Azerbaiyán ha seleccionado a sus participantes en Miss Universo y la ganadora de Miss Azerbaiyán 2012 participó en el evento esta fue la primera vez que el país participó en el certamen de Miss Universo 2013, el 9 de noviembre. Aysel Manafova es el primer campeón de Miss Universo Azerbaiyán.

Titulares

Representantes en Miss Universo